Бельке — фамилия. 

Известные носители:

 Бельке, Густав — польский натуралист, автор ряда научных трудов.
 Бельке, Иосиф Игнатий — секретарь кабинета польского короля Станислава Августа Понятовского, издавший в 1783—1787 восьмитомный, переведенный с французского «Nowy dykcjonarz historyczny».
 Бельке, Туре Габриель (1684—1763) — шведский государственный деятель, граф
 Бельке, Фридрих Август — немецкий тромбонист и композитор.

См. также 
 Бёльке

Примечания